HMCS Algonquin je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Algonquin (R17)
 HMCS Algonquin (DDH 283)

Algonquin